Ха́зов — русская фамилия. Происходит от мусульманского мужского имени Хаз, которое в переводе с арабского означает «удовольствие, наслаждение, вкус», «радость». Возможно также, что в основе фамилии Хазов лежит название должности руководителя мусульманской общины в столице Хазарского каганата (по данным Ибн Фадлана) — хаз. Он осуществлял судебную юрисдикцию над всеми мусульманами города, как живущими постоянно, так и временно приезжающими. Должность хаза занимал, как правило, мусульманин из числа отроков царя.

Известные носители 
 Хазов, Антон Геннадьевич (род. 1979) — российский футболист, тренер.
 Хазов, Владимир Петрович (1918—1942) — советский танкист-ас, Герой Советского Союза.
 Хазов, Иван Васильевич (1895—1944) — советский военачальник, участник Великой Отечественной войны.
 Хазов, Николай Панфилович (1913—1991) — гвардии полковник, Герой Советского Союза.
 Прокл (Хазов) (1943—2014) — епископ Русской православной церкви, митрополит Симбирский и Новоспасский.

Примечания